Леонард Эрик Ньютон (, 26 сентября 1936) — ганский и кенийский ботаник, специализируется на изучении и систематике родов "Aloe" и "Caralluma".

Работает в Кенийском университете в Найроби. Совершил несколько научных экспедиций в Гану, Бенин, Кению, Йемен. Является сотрудником Музея естествознания в Лондоне. Описал ряд новых видов растений из семейств Aloaceae, Asclepiadoideae, Vitaceae, Zamiaceae, Crassulaceae, Scilloideae, Dracaenaceae.

Публикации 
 t. McCoy, l.e. Newton. 2014. A new shrubby species of Aloe in the Imatong Mountains, Southern Sudan. Haseltonia 19: 64–65
 l.e. Newton. 2013. The genus Aloe in West Africa. The Nigerian Field 77: 21–24
 2013. An aloe miscellany. Aloe 50: 58–60
 e. Wabuyele, b. Stedje. 2014. Ethnobotanical uses of Sansevieria Thunb. (Asparagaceae) in Coast Province of Kenya. Ethnobotany Res. & Applications 12: 51–69
 2013. Aloe L., Sansevieria Thunb. en A.D.Q. Agnew, Upland Kenya Wild Flowers and Ferns: 365–370. Nature Kenya, Nairobi.
 2011. Uses of Succulent Plants in East Africa. Succulenta East Africa, Nairobi. (ISBN 6–164001–728067
 s. Carter, j.j. Lavranos, l.e. Newton, c.c. Walker. 2011. Aloes: The Definitive Guide. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 978–1–84246–439–7 [Reference Book of the Year Finalist, 2011]
 l.e. Newton. 2001. CITES Aloe and Pachypodium Checklist. Eds. Urs Eggli, Gordon D. Rowley & Trustees of the Royal Botanic Gardens Kew / Sukkulenten-Sammlung Zürich, 160 pp. ISBN 184246034X, ISBN 9781842460344

Примечания

Ссылки 
 Leonard Eric Newton en la base de datos en el sitio web oficial del Herbario de la Universidad de Harvard 
 Leonard Eric Newton, JSTOR

Учёные Ганы
Учёные Кении
Авторы ботанических таксонов